Renzo Bariviera, cestista italiano.
Vendramino Bariviera, ciclista italiano.